Финал Кубка Англии 1957 года — финальный матч розыгрыша Кубка Англии по футболу, который прошёл 4 мая 1957 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились английские клубы «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». «Вилла» выиграла матч со счётом 2:1 благодаря дублю Питера Макпарланда. Единственный гол за «Юнайтед» забил Томми Тейлор.

Обзор матча 
Через шесть минут после начала матча нападающий «Астон Виллы» Питер Макпарланд сильно толкнул плечом вратаря «Манчестер Юнайтед» Рэя Вуда. От удара Вуд получил перелом скулы и потерял сознание. Его унесли с поля на носилках. Так как в это время замены ещё не практиковались, в ворота вынужден был встать полевой игрок. Им стал Джеки Бланчфлауэр. За семь минут до окончания матча Вуд смог вернуться в ворота, но к тому моменту «Юнайтед» уже пропустил два мяча.

«Астон Вилла» выиграла свой седьмой Кубок Англии, что на тот момент было рекордным достижением. С тех пор «Вилла» больше не выигрывала этот турнир и уступила рекорд по наибольшему числу выигрышей Кубка Англии другим клубам, включая «Манчестер Юнайтед», действующему рекордсмену турнира с 11 победами.

В декабре 2007 года канал BBC Four смонтировал документальный фильм под названием A Game of Two Eras, в котором финал Кубка Англии 1957 года сравнивался с финалом 2007 года.

Отчёт о матче

Путь команд к финалу

«Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Футбольные формы участников финалов Кубка Англии 1950-х годов 

1957
Футбол в Европе в 1957 году
Кубок Англии 1957
Кубок Англии 1957
События 4 мая
Май 1957 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1957 году
1957 год в Лондоне